Целовальник:

 Целовальник — должностные лица в Московском государстве, выбиравшиеся для исполнения судебных, финансовых и полицейских обязанностей.
 Губной целовальник — должность в Московском государстве.

Персоналии 
 Целовальник, Евгения Павловна (1938—1997) — советская оперная певица, народная артистка РСФСР.
 Целовальник, Сергей Анатольевич (род. 1952) — советский и украинский архитектор.

См. также 
 Целовальников